Amerikai Egyesült Államok
 Holiday Beach (Oregon)
 Holiday Beach (Texas)